Callow Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Callow Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire, w dystrykcie Redditch
 Callow Hill – w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Callow Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Callow Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire, w Wiltshire (dystrykt)
 Callow Hill (Wyre Forest) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire